Indonesia Raya est le titre de :

 l'hymne national de la République d'Indonésie 
 un quotidien indonésien fondé en 1949.
 Autre nom donné pour l'idéologie irrédentiste de Grande Indonésie.